Лахин — русская фамилия; имеет женскую форму Лахина. Известные носители:

 Лахин, Григорий Родионович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Лахин, Иван Тимофеевич (1914—1991) — Герой Советского Союза.
 Лахин, Юрий Николаевич (1952—2021) — советский и российский актёр.